Nagari Koto Laweh (Lembang Jaya), een plaats in Indonesië
Nagari Koto Laweh (Ix Koto Sungai Lasi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing